Kearny (Arizona)
Kearny (Nova Jérsei)
Condado de Kearny

Desambiguações de topônimos